Csehország
 Bohuňov, település a Svitavyi járásban
 Bohuňov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban